tlenek niobu(II), NbO
 tlenek niobu(IV), 
 tlenek niobu(V),